Frampton kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Frampton, Québec, kommun,

Storbritannien 

 Frampton on Severn, ort, Gloucestershire, England,  
 Frampton, Dorset, ort, England, 
 Frampton, Lincolnshire, ort, England,